Беле Воде се може односити на:
 Беле Воде (Чукарица), Београд, Република Србија
 Беле Воде (Нови Пазар), Република Србија
 Беле Воде, лековити извор у Мокрој Гори, Република Србија
 Беле Воде (Шоштањ), насељено месту у општине Шоштањ, Република Словенија
  Беле воде, потопљен извор у Ђердапској клисури

Види још 
 Бијеле Воде